Jefimkin, in anderer Schreibweise Efimkin, ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Jefimkin (* 1981), russischer Radrennfahrer
 Wladimir Alexandrowitsch Jefimkin (* 1981), russischer Radrennfahrer und Zwillingsbruder von Alexander Jefimkin